Le Renard corsac (Vulpes corsac) est un renard du genre Vulpes et de la famille des canidés, originaire des steppes d'Eurasie centrale.

Description physique 
Le corsac est plus petit que le renard commun et est plutôt de la taille d'un chien classé moyen (50 à ). Sa queue mesure une vingtaine à une trentaine de centimètres. Son manteau est grisâtre avec les pattes fauves, le ventre et le menton sont blancs. Sa tête est de taille moyenne et avec un museau pointu, mais ni trop long, ni trop court. Ses dents sont plus petites que celles du renard commun.

Répartition et habitat 
Cette espèce est présente en Russie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Turkménistan, en Iran, en Afghanistan, au Tadjikistan, au Kyrgyzstan, en Chine et en Mongolie.

Le renard corsac vit dans les steppes, les semi-déserts et les déserts asiatiques. Il évite les steppes aux herbes hautes, les forêts, les montagnes et les zones agricoles. Il s'abrite généralement dans des terriers creusés par d'autres animaux.

Comportement 
Dans la nature, les renards corsac sont des animaux nocturnes. Par contre, en captivité, ils sont très actifs durant la journée. Normalement, ils ne gardent jamais le même terrier et descendent vers le sud lorsque les conditions de chasse deviennent trop rudes. Ils sont relativement sociables et il arrive même parfois que plusieurs individus séjournent dans le même terrier.
Ils ont des sens bien développés, ce qui en fait de bons chasseurs, néanmoins ils sont assez lents par rapport à leur taille. Il n'est pas rare de les voir chasser en petits groupes.

Régime alimentaire 
Le renard corsac est carnivore. Il mange principalement des rongeurs mais aussi des insectes, des pikas, des oiseaux et quelques plantes.

Reproduction 
Le renard corsac est monogame et sa période de reproduction se déroule entre janvier et mars. Après une période de gestation qui varie entre 50 et 60 jours, la femelle met bas à une portée de 2 à 6 petits. À la naissance, les renardeaux mesurent entre 13 et 14 cm et pèsent de 60 à . Ils sont aveugles mais déjà couvert d'un pelage brun clair. Ils ouvrent les yeux au bout de 14 à 16 jours et commencent à manger de la viande après 28 jours. Ils atteignent leur taille adulte au bout de 4 mois et la maturité sexuelle vers 9 mois.

Relations avec les humains 

Avec de nombreux groupes éliminés par les humains, voire le changement climatique, il n'y a pourtant pas avant  de programme connu de protection de  ce renard corsac. Dès la fin du , il est chassé à grande échelle pour sa fourrure dont le marché fructifie encore maintenant. Durant le , il est un animal de compagnie très populaire.

De fait, depuis , la troisième édition du Livre rouge, enfin disponible en Ukraine, protège ce renard corsac, considéré comme un nuisible par les agriculteurs.

Notes et références

Liens externes 

 
 
 
 
 
 

Carnivore (nom scientifique)
Canidae